Віднайдений час — сьомий том епопеї Марселя Пруста «У пошуках втраченого часу».
 Віднайдений час — фільм 1999 року.